El Uno-X Pro Cycling Team Women (código UCI: UXT) es un equipo ciclista femenino de Noruega de categoría UCI Women's WorldTeam, máxima categoría femenina del ciclismo en ruta a nivel mundial.

Historia

Material ciclista 
El equipo utiliza bicicletas Dare, y componentes Shimano.

Clasificaciones UCI 
Las clasificaciones del equipo y de su ciclista más destacado son las siguientes:

Palmarés 
Para años anteriores véase: Palmarés del Uno-X Pro Cycling Team Women.

Palmarés 2022

UCI WorldTour Femenino

Calendario UCI Femenino

Campeonatos nacionales

Plantillas 
Para años anteriores, véase Plantillas del Uno-X Pro Cycling Team Women

Plantilla 2022

Véase también 
 Uno-X Pro Cycling Team - Equipo profesional masculino de categoría UCI WorldTeam.

Referencias

Enlaces externos 
 
 
 
 
 

Equipos ciclistas UCI WorldTeam Femenino
Equipos ciclistas de Noruega
Ciclismo en Noruega